In-octavo est un format de livre.

Dans la fiction:
 L'in-octavo est un livre contenant les huit sortilèges les plus puissants dans le Disque-Monde de Terry Pratchett.

Voir aussi  
 Octave (musique)